Фрэ́нсис () — имя и фамилия в англоязычных странах. Происходит от позднелатинского имени  (Franciscus — француз; тот, кто родом из Франции). Другие варианты того же имени — Франсуа (французский) и Франческо (итальянский).

Фамилия 
Основная статья: 
 Фрэнсис, Вилли (1929—1947) — американский убийца.
 Фрэнсис, Дайан (род. 1946) — американо-канадская журналистка и предприниматель, автор бестселлеров.
 Фрэнсис, Джерри (род. 1951) — английский футболист и тренер.
 Фрэнсис, Джейвон (род. 1994) — ямайский бегун на 400 метров, призёр Олимпийских игр в эстафете.
  (род. 1934) — американский учёный в области компьютерных наук, предложивший QR-алгоритм.
 Фрэнсис, Джини (род. 1962) — американская телевизионная актриса.
 Фрэнсис, Джулиус (род. 1964) — английский боксёр.
 Фрэнсис, Дик (наст.: Ричард Стэнли Фрэнсис; 1920—2010) — английский писатель.
 Фрэнсис, Диллон (род. 1987) — американский музыкальный продюсер.
 Фрэнсис, Дэвид (род. 1965) — политический деятель, академик и писатель Сьерра-Леоне.
 Фрэнсис, Дэвид Роуленд (1850—1927) — посол США в России в 1916—1918 годах.
 Фрэнсис, Кайла (род. 1989) — австралийская баскетболистка.
 Фрэнсис, Коулмен (1919—1973) — американский актёр кино и телевидения.
 Фрэнсис, Рон (род. 1963) — канадский хоккеист, центрфорвард.
 Фрэнсис, Саймон (род. 1985) — английский футболист.
 Фрэнсис, Самуэль (род. 1987) — катарский легкоатлет.
 Фрэнсис, Стив (род. 1977) — американский баскетболист.
 Фрэнсис, Сэм (1923—1994) — американский художник и график.
 Фрэнсис, Тревор (род. 1954) — английский футболист.
 Фрэнсис, Филлис (род. 1992) — американская бегунья на 400 метров, олимпийская чемпионка в эстафете.
 Фрэнсис, Фредди (1917—2007) — британский кинооператор и режиссёр.
 Фрэнсис, Лидия Мария (более известна под фамилией Чайлд; 1802—1880) — видный представитель американского аболиционизма, писательница и журналистка.
 Фрэнсис, Шон (род. 1986) — ямайский футболист.
 Фрэнсис, Эмиль (1926—2022) — канадский хоккеист и тренер.
 Фрэнсис, Эндрю (1946—2017) — католический прелат, ординарий епархии Мултана.
 Фрэнсис, Энн (1930—2011) — американская актриса и модель.

Составная фамилия 
 Прайс-Фрэнсис, Эми (род. 1975) — канадская актриса.

Псевдоним 
 Блэк Фрэнсис (полное имя Чарльз Майкл Китридж Томпсон IV; род. 1965) — американский певец, автор песен и гитарист.
 Конни Фрэнсис (настоящее имя Кончетта Роза Мария Франконеро; род. 1938) — американская певица итальянского происхождения.
 Кэй Фрэнсис (урождённая Катарина Эдвина Гиббс; 1905—1968) — американская театральная и киноактриса.

Имя 
См.

Художественные произведения 
 «Фрэнсис» — кинофильм режиссёра Грэма Клиффорда, вышедший на экраны в 1982 году.
 «Исчезновение леди Фрэнсис Карфэкс» — один из рассказов английского писателя Артура Конана Дойла о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе.
 «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» — рассказ Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 1936 году.

См. также 
 Фрэнсис против Ресвебера — дело, в котором рассматривалось соответствие повторного применения смертной казни положениям Конституции США, а именно пятой и восьмой поправкам.

Примечания